Le mot rebellion peut désigner :
 Rébellion, une révolte ;
 Le délit de rébellion ou le droit de rébellion : les règles du droit qui autorisent ou sanctionnent la rébellion ;
 Rebellion, un équipementier sportif suédois dans le domaine du hockey sur glace ;
 Rebellion, un groupe de power metal allemand ;
 Rebellion, une chanson du groupe de rock indépendant canadien Arcade Fire ;
 Rebellion, un album du groupe Holy Pain ;
 Rebellion, un film de Lynn Shores sorti en 1936 ;
 Rébellion, un film de Masaki Kobayashi tourné en 1967 ;
 Rebellion, une série télévisée irlandaise diffusée en 2016
 Rebellion est un événement annuel de catch professionnel :
 Rebellion (2019) ;
 Rebellion (2020) ;
 Rebellion (2021) ;
 Rebellion (2022).

Voir aussi 
 Rebellion Software, société anglaise de jeu vidéo
 Rebellion Racing, écurie suisse de course automobile
 French Horn Rebellion, un groupe de musique new-yorkais.